Чельцов — фамилия.

Известные носители:
 Чельцов, Борис Фёдорович (1947) — российский военачальник, генерал-полковник.
 Чельцов, Всеволод Сергеевич (1902—?) — советский учёный-химик.
 Чельцов, Григорий Васильевич (1840 — 1920) — протоиерей, духовный писатель
 
 Чельцов, Максим Михайлович (1970) — советский и российский футболист.
 
 Чельцов, Пётр Алексеевич (1888—1972) — священник Русской православной церкви, исповедник.

Двойная фамилия 
 Чельцов-Бебутов, Александр Михайлович (1922—1978) — советский учёный.
 Чельцов-Бебутов, Михаил Александрович (1890—1973) — советский украинский учёный, отец Александра Михайловича.